

Patronymes 
La famille vénitienne Participazio (ou Partecipazio) a fourni plusieurs doges à la République de Venise:
 Angelo Participazio,  de Venise, élu en 809. 
 Giustiniano Participazio (Agnello Iustinianus Particiacus),   de Venise, élu en 827.
 Giovanni  Participazio, second fils du doge Angelo Participazio, co-Dux en 817,  en 829.
 Orso  Participazio, petit-fils du  Angelo Participazio.  de Venise.
 Giovanni II Participazio, fils et corégent du prédécesseur Orso  Participazio, .
 Orso II Participazio (Orso Badoer),  de Venise, élu en 912.
 Pietro Participazio (Pietro Badoer),  de Venise, élu en 939.